Стрељаштво се налази у програму Летњих олимпијских игара од првих 1896. у Атини. до данас, осим на Играма 1904. у Сент Луису и 1928 у Амстердаму.

Развој стрељаштва на Олимпијским играма 
Стрељаштво је било једно од девет догађаја на првим модерним олимпијским играма у Атини. Првих неколико Олимпијских игара није имало стандардизоване дисциплине у стрељаштву. Рана такмичења су укључивала неке догађаје који се сада сматрају необичним, попут пуцања у живе голубове 1900; двобој 1906 и 1908; и бројне друге догађаје ограничене на употребу војног оружја. Након игара из 1900. године, голубови су замењени глиненим метама. Међународна федерација стрељачког спорта настала је 1907. године и то доводи до стандардизације правила у овом спорту. Стрељачки догађаји одржани су у 1908, 1912, 1920 и 1924.

Код стрелаца је најбитнија прецизност, а како би је постигли они користе разне релаксационе технике за спуштање пулса и до половине вредности пулса у мировању, пуцају између два откуцаја срца како би погодили тачку која се види једва као јако мала тачка у даљини.

На поново уведеном такмичењу на Олимпијским играма 1932. у Лос Анђелесу, биле су само две дисциплине. Од тада број дисциплина се ставно повећавао да би достигао 17 на Олимпијским играма 2000. у Сиднеју и 2004. у Атини. На Играма 2008. у Пекингу било је 15 дисциплна у стрељаштву. Пре званичног одвајања на мушке и женске дисциплине жене су се неколико пута такмичиле у мушким дисциплинама. У такмим мешовитим дисциплинама жене су два пута освајале медаље: сребрну Маргарет Мердок из САД у дисциплини МК пушка тростав (1976.) и златну Џанг Шан из Кине (1992.) у дисциплини скит.

На олимпијском програму има укупно 15 дисциплина, подељених у три групе: пушка, пиштољ и летеће мете. Такмичења пушком и пиштољем се одржавају на стрелиштима на којима је мета удаљена од стрелца 10, 25 или 50 метара. У такмичењу у гађању летећих мета такмичари гађају мете које се испаљују под разним угловима и у различитим правцима.

Квалификације 
Квалификације микс надметања на Олимпијским играма биће подељене у два дела. У првој фази сви стрелци ће пуцати по 30 дијабола (60 по тиму). Осам најбољих пролазе у другу фазу, у којој парови крећу од нуле. Учесници друге фазе испаљују 20 дијабола (40 по тиму). Првопласирани и другопласирани тим у другом делу квалификација пласираће се у меч за злато, а трећепласирани и четвртопласирани у дуел за бронзу. У мечевима за медаље резултати се сабирати после сваког хица (резултати се рачунају на децимале). Мешовити пар са бољим резултатом добија два поена, уколико је нерешено сваком иде по поен. Тријумфује микс који први скупи 16 поена. У случају резултата 15:15 или 16:16 пуцаће се додатне серије док се не добије победник.

Током меча за медаљу сваки микс имаће право на по један тајм-аут у трајању од 30 секунди. Тајм-аут може да тражи тренер или стрелац.

Систем такмичења у миксевима у гађању глинених голубова је нешто другачији. Квалификације нису подељене у два дела. Сви парови ће гађати 150 мета (75 по стрелцу). Два најбоља тима пласираће се у меч за злато, трећепласирани и четвртопласирани у меч за бронзу. У дуелима за медаљу сваки стрелац ће пуцати у 25 мета и побеђује тим са укупно бољим резултатом. Уколико је нерешено дуел се наставља распуцавањем.

Мушкарци 

  50 јарди

Жене 

Жене су први пут учествовале на олимпијским играма на Летњим олимпијским играма 1984. у Лос Анђелесу.

Референце